Le mot paralogue peut désigner :

 un paralogue (chant grec) : un chant grec traditionnel ;

 des gènes paralogues : voir Paralogie.

Sources 

Homonymie